Gagarine Times est un journal associatif russe et romand paru entre  et .

Édition 
Bilingue, édité en russe et en français par une équipe constituée de bénévoles russes, suisses et français regroupés dans une association à but non lucratif établie à Genève, il paraît à Genève entre  et . Le tirage exact n'est pas connu, mais s'élevait à , selon une source interne. Le journal doit son nom au premier homme dans l'espace, le Soviétique Youri Gagarine.

Gagarine Times privilégie des thèmes sociétaux et culturels, tout en approfondissant parfois certaines questions d'actualité, en faisant appel à des spécialistes et correspondants, occasionnels ou réguliers, disséminés entre Paris et Moscou.

Cible 
Le journal s'adresse principalement aux russophones et russophiles francophones de Suisse romande et de France voisine.

Perception 
Gagarine Times a été diversement perçu dans la presse suisse. , , , ou encore .

Références 

Presse écrite en Suisse romande
Titre de presse créé en 2003
Média bilingue